Kristen har flere betydninger:

 Kristen – knyttet til religionen kristendom, udøver af denne religion
 Kristen – et drengenavn med flere alternative stavemåder
 Kristen - et pigenavn, især i engelsktalende lande, som en alternativ form af Kristine/Kristin